

Cinéma 
Unleashed peut désigner :
 , film de Darren Shapiro sorti en 1997 ;
 , titre américain de Danny the Dog, film de Louis Leterrier sorti en 2005 ;
 , comédie de Sam Kinison sorti en 2009.

Télévision 
Unleashed peut désigner :
 , titre original de La Fille loup-garou, épisode 3 de la saison 5 de la série télévisée Angel ;
 , titre original de Contre nature, épisode 16 de la saison 1 de la série télévisée Fringe.

Musique 
Unleashed, ou Unleashed, peut désigner :
 , groupe de death metal suédois ;
 , chanson du groupe de Metal symphonique, Epica sortie le  ;
 , troisième album studio de Bow Wow sorti le  ;
 Unleashed, album de Skillet sorti en  ;
 , album de The Dogs D'Amour sorti le  ;
 , compilation de divers artistes néo-zélandais ;
 , album de Wolfstone sorti en 1991 ;
 , album des UMC's sorti le  ;
 , album de Mark Collie sorti le  ;
 , album de Massive Attack sorti le , il s'agit de la bande-son du film  ;
 , album de Nashville Bluegrass Band sorti le  ;
 , album de Ten Foot Pole sorti le  ;
 , album de Paris sorti le  ;
 , album de Renee Olstead sorti en 2000 ;
 , album de Confederate Railroad sorti le  ;
 , album de Toby Keith sorti le  ;
 , album d'Exilia sorti le  ;
 , album de Nikki McKibbin sorti le  ;
 , album de LA Symphony sorti le  ;
 , album de Dannii Minogue sorti le  ;
 , album de Hurricane Chris sorti le  ;
 , album non-paru de Lisa Scott-Lee.